Nwaneri ist der Familienname folgender Personen:

 Ethan Nwaneri (* 2007), nigerianisch-englischer Fußballspieler
 Obinna Nwaneri (* 1982), nigerianischer Fußballspieler

en:Nwaneri